Försökskanin kan syfta på:

 Försökskanin – en kanin använd som försöksdjur
 Försökskanin – en skämtsam eller nedsättande benämning på försöksperson
 Försökskanin (sång) – en sång och en digital singel av den svenske artisten Olle Ljungström från 2009